Paste peut désigner :

 Paste, pâtisserie issue de l'État d'Hidalgo, au Mexique
 Paste, magazine mensuel américain
 Les Fausses Perles (en VO : Paste), nouvelle d'Henry James, parue en décembre 1899 dans le Frank Leslie’s Popular Monthly
 Paste, le nom d'une commande Unix